(Sfondrati) — знатный миланский род, с XII до конца XV века патриции Кремоны. Начиная с XVI века его представители носили титулы баронов Валассины, графов Ривьеры (имеется в виду берег озера Комо в районе Льерны и Белладжо) и герцогов Монтемарчано. Угас в 1788 году. Наиболее примечательные представители:

 Сфондрати, Франческо (1493—1550) — итальянский куриальный кардинал, отец Григория XIV;
 Сфндрати, Никколо (более известен как Григорий XIV; 1536—1591) — папа римский с 5 декабря 1590 года по 16 октября 1591 года;
 Сфондрати, Паоло Эмилио (1560—1618) — итальянский куриальный кардинал, племянник Григория XIV;
 Сфондрати, Челестино (1644—1696) — итальянский куриальный кардинал, племянник предыдущего;
 Сфондрати, Сиджисмондо (?—1652) — 2-й маркиз ди Монтафья, испанский генерал.